Carlos Mais é um cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Carlos Mais e Forró Remexe”
”Carlos Mais" trabalha atualmente em um supermercado, ganhando 1600 por mes, logo após ter passado muitos artistas do ramo de forró para traz.

Cantores do estado de São Paulo